Plaatsen in de Verenigde Staten
 Perkins (Oklahoma), plaats
 Perkins County (Nebraska), county
 Perkins County (South Dakota), county

 Personen
 Angel Perkins (1984), Amerikaans atlete
 Anthony Perkins (1932-1992), Amerikaans acteur
 Carl Perkins (1932-1998), Amerikaans zanger
 Daryl Perkins (1943), Australisch baanwielrenner
 Elizabeth Perkins (1960), Amerikaans actrice
 Frank S. Perkins (1908-1988), Amerikaans componist
 Kathleen Rose Perkins (19740, Amerikaans actrice
 Kieren Perkins (1973), Australisch zwemmer
 Larry Perkins (1950), Australisch autocoureur
 Luther Perkins (1928-1968), Amerikaans gitarist
 Millie Perkins (1938), Amerikaans actrice
 Red Perkins (1890-1976), Amerikaans trompettist
 Shane Perkins (1986), Australisch baanwielrenner
 Sam Perkins (1961), Amerikaans basketbalspeler
 T.J. Perkins (1984), Amerikaans professioneel worstelaar
 Charlotte Perkins Gilman (1860-1935), Amerikaans auteur en feminist.

 Overig
 Marisa Perkins, personage uit de serie Santa Barbara
 Perkins Engines, dieselmotoren